Die Einband-Weltmeisterschaft 2014 war die 19. in dieser Karambolage-Disziplin und wurde vom 2. bis 5. Oktober in Saint-Brevin-les-Pins an der französischen Atlantikküste durchgeführt.

Teilnehmer 

Titelverteidiger:
  Wolfgang Zenkner

CEB
  Frédéric Caudron
  Peter de Backer
   Alain Remond
  Jean Paul de Bruijn
  Torbjörn Blomdahl
  Xavier Gretillat
  Miroslav Bača
  Dieter Steinberger
  Jordi Garriga
  Arnim Kahofer
  Nikolaos Gerassimopoulos
  Johann Petit

ACBC:
  Yusuke Mori
  Phi Hung Tran

Wild-Card ORG:
   Bernard Villiers

Turnierverlauf 
Mit  Frédéric Caudron gewann der beste Spieler des Turniers. Im Finale gegen den niederländischen Ex-Weltmeister Jean Paul de Bruijn siegte er ungefährdet mit 150:73 in 14 Aufnahmen. Caudron war damit zu diesem Zeitpunkt in vier verschiedenen Karambolage-Disziplinen amtierender Weltmeister. Für den deutschen Titelverteidiger Wolfgang Zenkner lief das Turnier sehr unglücklich. Er belegte am Ende nur den achten Platz. Für die beste Turnierleistung sorgte der Franzose Johann Petit: In der Zwischenrunde gegen den mehrfachen Dreibandweltmeister Torbjörn Blomdahl, der erstmals an einer Einband-Weltmeisterschaft teilnahm, siegte er mit 150:17 in nur 2 Aufnahmen. Für den zweiten deutschen Teilnehmer Dieter Steinberger und den österreichischen Meister Arnim Kahofer kam das Aus bereits nach der Vorrunde.

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Es wird in 4 Gruppen a 4 Spieler jeder gegen jeden gespielt. Es kamen die beiden Gruppenersten in die Zwischenrunde. Danach wurden zwei Gruppen a 4 Spieler gebildet. Es spielte wieder jeder gegen jeden. Die jeweils beiden Gruppenersten standen im Halbfinale. Die Sieger der Halbfinale bestritten das Endspiel. Das ganze Turnier wurde bis 150 Punkte gespielt.

Gruppenphase 1

Gruppenphase 2

Halbfinale/Finale

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2014
Karambolageveranstaltung 2014
Billardturnier in Frankreich
Sportveranstaltung in Pays de la Loire
Saint-Brevin-les-Pins